Machina – termine latino equivalente del termine greco μηχανή (mechanè), da cui la locuzione Deus ex machina.
 Machina – rivista culturale italiana
 Machina/The Machines of God – album del gruppo The Smashing Pumpkins
 Machina – gruppo musicale
 Machina – città dello stato di Yobe, Nigeria